Acronimo che può riferirsi a:
Pass-to-Userspace Framework File System che è un File Sistem compatibile con FUSE chiamato refuse
Passive Underwater Fire Control Feasibility System designazione di un sonar passivo per sottomarini della US Navy